Buchinger kan som auktorsförkortning betyda:

 Jean Daniel Buchinger
 J. D. Buchinger

Robotskapade auktorsförkortningar